Chakraborty est un nom de famille du sous-continent indien signifiant Règne du pays ou Empereur. Il est dérivé des mots sanskrits  (roue) et  (rouler ou tourner) qui désigne métaphoriquement un souverain dont les roues du char roulent sans entrave. Courant chez les hindous bengalis d'Inde et du Bangladesh, le nom de famille se retrouve notamment chez les brahmanes. Il est orthographié de diverses manières, notamment Chakravarty, Chakravartty, Chakraverty, Chakraverty, Chakraborty, Chakraborti, Chokroborti, Chakrabarti, Chakrabarty, Chakraverty, Chakravarty, Chakravarti, Chakrawarti, Chakravartin, Chakravorti, Chakrabortty, Chakravorty et Chuckreverty.

Patronyme 

  (1941-1994?), poète indien.
  (né en 1943), personnalité politique.
  (né en 1939), femme politique indienne de l'Assam.
 Ajoy Chakrabarty (né en 1953), chanteur, parolier et compositeur de musique hindoustanie.
  (), poète bengali.
 , pédiatre.
  (1892-1962), activiste pour l'indépendance de l'Inde.
  (1901–1986), poète indien.
  (1912-1957), réalisateur et producteur indien.
  (1938-2020), microbiologiste indien.
 , universitaire indien.
 , généticien.
 , professeur de philosophie.
 , acteur.
 , musicien classique.
 , ingénieur américain.
 , homme d'affaires.
 , professeur de médecine.
 , politicien.
 , chanteur de playback.
 , linguiste indien.
 , acteur et réalisateur indien.
  (née en 1984), militante politique et chanteuse britannique d'origine bangladaise.
 , géologue et paléontologue indien.
 , archéologue et professeur à l'université de Cambridge.
 Dipesh Chakrabarty, historien indien.
  (né en 1987), acteur indien.
 Gayatri Chakravorty Spivak (née en 1942), critique littéraire indienne.
  (c. 1669- ?), poète bengali.
  (né en 1959), réalisateur indien bengali.
  (née en 1950), prêtresse wiccane indienne.
  (né en 1970), acteur et réalisateur indien dans le cinéma télougou et à Bollywood.
  (1901-1987), professeur indien de bengali.
  (1936-2002), directeur musical dans l'industrie cinématographique du sud de l'Inde.
 Kaushiki Chakrabarty (née en 1980), chanteuse classique indienne.
  (actif en 1925), révolutionnaire indien.
  ( siècle), poète bengali.
  (né en 1968), acteur et réalisateur bengali.
 Lolita Chakrabarti (née en 1969), actrice et écrivain britannique.
  (mort en 1972), statisticien indien.
  (né en 1984), acteur indien.
  (né en 1954), homme politique indien.
 , personnalité radiophonique américaine.
  (née en 1989), actrice de cinéma et chanteuse bengalie et membre (nominal) du Parlement.
 Mithun Chakraborty (né en 1950), acteur, chanteur, producteur, travailleur social, entrepreneur et député indien.
  (née en 1965), auteur-compositeur-interprète indien bengali.
  (né en 1924), poète bengali.
  (1905-2004), homme politique indien.
  (1884-1960), compositeur et organiste anglais d'origine anglo-indienne.
  (1900-1995), révolutionnaire indien
  (1929-2004), réalisateur et producteur de films indiens.
  (né en 1973), homme d'affaires indien.
  (né en 1971), directeur musical et compositeur bengali indien.
 , acteur de cinéma, réalisateur, scénariste, producteur et chanteur indien à Bollywood.
  (né en 1988), chanteur, auteur-compositeur, programmeur et guitariste indien.
  (né en 1975), réalisateur de films indiens bengalis.
  (né en 1977), écrivain indien en anglais.
 , généticien indien.
  (née en 1964), journaliste de télévision britannique.
 Rhea Chakraborty (née en 1992), actrice indienne.
  (né en 1992), actrice de cinéma bengali indienne.
  (née en 1977), joueuse de tennis indienne.
  (), poète bengali.
  (né en 1985), romancière américaine spécialisée dans la fantasy.
 , producteur indien de films tamouls.
 , (né en 1956), acteur de télévision et de cinéma indien bengali.
 , programmeur informatique, entrepreneur et activiste politique américain.
 , indologue indien et spécialiste de l'onomastique et des études védiques.
  (né en 1975), acteur et musicien américano-britannique.
  (né en 1958), astrophysicien indien.
 , compositeur de musique bengali indien.
 Shami Chakrabarti (née en 1969), membre britannique de la Chambre des Lords, avocate et militante des libertés civiles.
  (née en 1961), joueuse de cricket indienne.
  (1903-1980), écrivain, humoriste et révolutionnaire bengali.
  (né en 1961), parolier, scénariste et écrivain qui travaille principalement dans le cinéma malayalam.
  (1869-1932), révolutionnaire, militant pour l'indépendance et journaliste bengali.
  (né en 1989), footballeur indien.
  (ca 1826-1874), l'un des premiers Indiens à pratiquer la médecine moderne.
  (né en 1992), footballeur indien.
  (né en 1991), footballeur indien.
 , homme politique indien, ancien ministre de l'Assemblée législative du Bengale occidental. Décédé en 2009. Membre du Parti communiste indien marxiste et également ancien ministre des transports du Bengale occidental.
 , universitaire indien spécialisé dans le marketing.
  (né en 1959), homme politique indien.
  (né en 1959), entraîneur de football indien.
  (née en 1959), fonctionnaire britannique, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
 , journaliste indien.
 , actrice et célébrité de Bollywood.
  (né en 1943), homme politique indien.
  (né en 1954), directeur général de la Bibliothèque nationale de l'Inde à Calcutta.
  (1889-1970), révolutionnaire indien.
  (1899-1961), acteur comique indien.
 , joueur de cricket indien.
  (né en 1948), réalisateur indien.
 , directeur de la photographie indien.
 , critique de cinéma et journaliste de cinéma indien.
  (né en 1945) acteur, scénariste et réalisateur tamoul.
  (1626 ? - 1708 ?) gourou bengali.

Voir aussi 
 , enquête du parti travailliste britannique sur des allégations d'antisémitisme ;
 Chakravartin, un ancien terme indien utilisé pour désigner un souverain universel idéal ;
 , série télévisée indienne de 2015 consacrée à un drame historique.

Notes